Hans Dekkers (1928-1984) (Eindhoven, 1928-1984), ciclista neerlandès
 Hans Dekkers (1981) (Eindhoven, 1981), ciclista neerlandès